Stany Zjednoczone:
 Spring Hill – miejscowość spisowa w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Spring Hill – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Spring Hill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Spring Hill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Spring Hill – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Spring Hill – miejscowość spisowa w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Spring Hill – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Maury
 Spring Hill (Spring Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Spring Hill (Spring Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Spring Hill (Spring Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Spring Hill (Spring Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland
 Spring Hill (Spring Hill Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand

Wielka Brytania:
 Spring Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Oldham
 Spring Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Spring Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Wolverhampton

Inne:
 SpringHill Suites by Marriott – amerykańska sieć hotelowa

Zobacz też:
 Springhill
 bitwa pod Spring Hill – bitwa podczas wojny secesyjnej (29 listopada 1864)